

Codici 
 UPL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Upala (Costa Rica)

Altro 
 UPL Corporation – defunta software house giapponese specializzata in videogiochi